Чемпиона́т Литовской ССР по футбо́лу 1958/59 го́да () — 38-й розыгрыш чемпионата Литвы по футболу.

Итоговая таблица

Ссылки 
 История чемпионатов Литвы по футболу на RSSSF

Футбол в СССР в 1958 году
Футбол в СССР в 1959 году
1958 год в Литве
Чемпионат Литвы по футболу